Ceratosauridae é uma família de dinossauros terópodes que pertencem a infra-ordem Ceratosauria. O seu gênero de tipo, Ceratosaurus, foi primeiro encontrado em rochas Jurássicas da América do Norte. O grupo Ceratosauridae é composto pelo Ceratossauro, encontrado na América do Norte, na Tanzânia e em Portugal, pelo Genyodectes, encontrado na Argentina, e pelo Fosterovenator, também encontrado na América do Norte.

Ceratosauria
Famílias de dinossauros